Wężówka – wieś w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie giżyckim, w gminie Wydminy
 Wężówka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wołomińskim, w gminie Jadów
 Wężówka – szczyt w Karkonoszach w obrębie Śląskiego Grzbietu
 Wężówka – rów, dopływ Śniardw, w województwie warmińsko-mazurskim
 Wężówka – strumień, dopływ jeziora Glinna Wielka w Puszczy Bukowej w województwie zachodniopomorskim
 Wężówka – struga, dopływ Mrowli
 Wężówka – rów, dopływ Babulówki
 Wężówka – jezioro w zachodniej części Pojezierza Zachodniopomorskiego na Równinie Pyrzycko-Stargardzkiej, źródło strumienia o tej samej nazwie
 Wężówka – rodzaj paproci
 wężówki – rodzina ptaków z rzędu pełnopłetwych
 wężówka amerykańska
 wężówka indyjska
 wężówka australijska
 wężówka afrykańska